Die U.S. Open 2021 fanden vom 1. bis 6. Oktober 2021 in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2019 waren Ali Farag bei den Herren und Nouran Gohar bei den Damen. Bei den Herren sicherte sich Mostafa Asal seinen ersten Turniersieg in der Platinum-Kategorie, nachdem er im Endspiel Tarek Momen nach 0:2-Satzrückstand noch mit 5:11, 5:11, 11:9, 12:10 und 11:3 besiegte. Nouran Gohar verteidigte indes erfolgreich ihren Titel bei den Damen. Sie besiegte im Finale Hania El Hammamy mit 9:11, 11:9, 11:7 und 11:3.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Faraz Khan und Timothy Brownell bei den Herren sowie Marina und Lucie Stefanoni bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Squashturnier in Philadelphia
PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22